El término sonda puede referirse, en esta enciclopedia:

Instrumentos 
 a una sonda espacial, dispositivo artificial para explorar cuerpos celestes.
 a una sonda náutica, instrumento para determinar la profundidad del fondo del mar bajo una embarcación.
 a una sonda molecular, herramienta para detectar ADN o ARN.
 a una sonda de temperatura, dispositivo para medir la temperatura y transmitirla.
 a una sonda lambda, sensor de concentración de oxígeno en los gases de escape de un motor.
 a una cohetes Sonda, familia de cohetes de investigación brasileños.
 a una punta de prueba, para sondeos de señales eléctricas.

Medicina 
 a una sonda nasogástrica, tubo de introducción hacia el estómago.
 a una sonda vesical, catéter.

Geografía

Insulindia 
 al Reino de la Sonda, antiguo reino en la isla de Java (Indonesia), alrededor del estrecho de la Sonda.
 a las islas de la Sonda, región del Sudeste de Asia que conforma la mayor parte de Indonesia.
 a la región de la Sonda, que comprende las islas de la Sonda y la península de Malaca.
 a Sonda (pueblo), grupo étnico de la parte occidental de la isla de Java.
 al estrecho de la Sonda, estrecho entre Sumatra y Java.
 a la placa de la Sonda, placa tectónica del Sureste asiático.
 al arco de Sonda, arco volcánico en todo el Sur de Indonesia.
 a la fosa de Sonda, fosa oceánica entre Indonesia y el océano Índico.

Otras regiones 
 a Sonda (Estonia), ciudad de Estonia.
 a la Sonda de Campeche, plataforma continental de la península de Yucatán.

Empresas 
 Sonda, empresa de TI chilena.

Véase también 
 Zonda